«Володар перснів» () — трилогія фантастично-пригодницьких фільмів: «Братерство персня» (2001), «Дві вежі» (2002) і «Повернення короля» (2003). Вільна адаптація тричастинного епічного роману «Володар перснів» Дж. Р. Р. Толкіна. Хоча сюжет фільмів розгортається за книгою, деякі елементи історії було опущено та додано дещо відсутнє в початковому варіанті.

Фільми 

 «Володар перснів: Братерство персня»
 «Володар перснів: Дві вежі»
 «Володар перснів: Повернення короля»

Фільми англійською мовою
Кіновсесвіт
Кіносерії
Фільми Пітера Джексона
Фільми про чарівників